Mosty bezeichnet

Mosty u Jablunkova, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek, Tschechien
Mosty (Werchnjodniprowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, Ukraine
Mosty (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Ukraine
Mosty (Sdolbuniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw, Ukraine
Mosty (Bachmatsch), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, Ukraine
Mosty (Horodnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja, Ukraine
Masty, Stadt in der Hrodsenskaja Woblasz, Weißrussland
Mosty, Ortschaft in der Gemeinde Goleniów (deutsch Gollnow), Powiat Goleniowski, Polen
Mosty, Ortsteil von Český Těšín, Okres Karviná, Tschechien
Mosty, Ortsteil von Kunžak, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Mosty, deutsch Wendisch Musta, Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Przewóz, Powiat Żarski, Polen
Mosty, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946 Dreibrücken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
Dlouhé Mosty, Ortsteil von Františkovy Lázně, Okres Cheb, Tschechien
Kamenné Mosty, Ortsteil von Žleby, Okres Kutná Hora, Tschechien